2G steht für:
 2G-Regel, eine im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie genutzte Zutrittsregelung
 2G Energy, ein Anbieter von Blockheizkraftwerken
 Rot 2G, ein blauroter Farbstoff
 Terminal 2G, ein Terminal im Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle
 Typ 2G-Tanker, ein Typ von Flüssiggastankern, siehe Tanker#Flüssiggastanker
 Mobilfunkstandards der zweiten Generation, wie Global System for Mobile Communications (GSM)
 Angara Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 zweite Generation Holocaust Überlebenden

2g steht für:
 die zweifache Erdbeschleunigung

Siehe auch:
 G2

2G